

Geografia
Latham – comune dell'Illinois
Latham – comune del Kansas

Persone
Chris Latham – rugbista a 15 australiano
George Latham – allenatore di calcio e calciatore gallese
John Latham – magistrato e politico australiano
John Latham – ornitologo inglese
Kate Latham – ex tennista statunitense
Milton Latham – politico statunitense
Tom Latham – politico statunitense

Altro
23040 Latham – asteroide